Евро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 140 км на північний схід від Нанта, 29 км на схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року до Еврон приєднали колишні муніципалітети Шатр-ла-Форе і Сен-Кристоф-дю-Люа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3265 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6896,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Еврон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн